Проспект Металлургов — название проспектов в разных городах постсоветского пространства:

Россия 
 Проспект Металлургов (Волгоград)
 Проспект Металлургов (Новокузнецк)
 Проспект Металлургов (Самара)
 Проспект Металлургов (Красноярск)
 Проспект Металлургов (Магнитогорск)

Украина 
 Проспект Металлургов (Запорожье)
 Проспект Металлургов (Мариуполь)
 Проспект Металлургов (Кривой Рог)
 Проспект Металлургов (Донецк)
 Проспект Металлургов (Днепр)

Другое 
 Проспект Металлургов (станция скоростного трамвая)

См. также